Jamesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jamesville (New York)
 Jamesville (North Carolina)
 Jamesville (Wisconsin)

Siehe auch:
 Jamesville Township